Rockets de Tacoma est le nom porté par deux équipes de hockey sur glace :
 Les Rockets de Tacoma (1946-1953), équipe de la Pacific Coast Hockey League puis de la Western Hockey League ;
 Les Rockets de Tacoma (1991-1995), équipe de la Ligue de hockey de l'Ouest.